Pryor peut faire référence à :

Personnages 
 Aaron Pryor (1955-2016), boxeur américain de l'International Boxing Hall of Fame ;
 Arthur Pryor (1869–1942), musicien américain de brass band ;
 David Pryor (1934-), homme politique américain ;
 Francis Pryor (1945-), archéologue anglais ;
 Frederic Pryor (1933-2019), économiste et universitaire américain ;
 Geoff Pryor (1944-), dessinateur humoriste australien ;
 Mark Pryor (1963-), homme politique américain de l'Arkansas ;
 Nathaniel Hale Pryor (1772–1831), militaire et découvreur américain ;
 Nicholas Pryor (1935-), acteur américain ;
 Richard Pryor (1940-2005), acteur américain, élu meilleur humoriste américain de tous les temps ;
 Snooky Pryor (1921-2006), harmoniciste de blues américain.

Personnages de fiction 
 famille Pryor, une famille fictive de la série Mes plus belles années du Philadelphie des années 1960,
 Madelyne Pryor, un personnage de l'Univers Marvel.

Toponymie 

 Pryor Creek, une localité, siège du Comté de Mayes dans l'Oklahoma,
 Pryor Field, un aéroport à Decatur dans l'Alabama.

Divers 
 Pryor Offenses, un film de télévision de 2004 avec Eddie Griffin (Richard Pryor),

Voir aussi 
 Prior,

Homonymie de patronyme